Boussac est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
Boussac est le nom de différentes  communes françaises :
 Boussac, dans l’Aveyron  (gentilé Boussacois)
 Boussac, dans la Creuse ; (gentilé Boussaquins)
 Boussac-Bourg, dans la Creuse, proche du Boussac précédent
 Boussac, dans le Lot.
 La Boussac, en Ille-et-Vilaine

Boussac est le nom de deux châteaux dont : 
 Le château de Boussac, situé à Boussac dans la Creuse.
 Le château de Boussac, situé à Target dans l'Allier.

Patronyme et raison sociale 
 Jean de Brosse (1375-1433), dit « Maréchal de Boussac », maréchal de France sous Charles VII
 Hippolyte Boussac (1846-1942), architecte et égyptologue français
 Marcel Boussac (1889-1980), industriel du textile, grande fortune française et éleveur de chevaux de course
 Boussac SA, entreprise de textile créée par Marcel Boussac.

Voir aussi

Liens externes 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France